Werda (Duitsland), gemeente in Duitsland.
 Werda (Botswana), dorp in Botswana.